Карантинный (мыс, Каламитский залив) — мыс в Крыму.
 Карантинный (мыс, Керченский пролив) — мыс в Крыму.
 Карантинный (остров) — остров в Херсонской области.